Државна химна Гвинеје носи назив „Слобода” (). Усвојена је након проглашења независности 1958. године. Музику је компоновао 
Фодеба Кејта, а мелодија се заснива на ритму песме „Alfa yaya”. Аутор текста химне није познат.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 Guinea: Liberté - Извођење химне Гвинеје, са информацијама и текстом

Гвинеја
Гвинеја